Il doppio del torneo di tennis ATP Buenos Aires 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Hans Kary e Zoltán Kuhárszky che hanno battuto in finale Ángel Giménez e Manuel Orantes 7-5, 6-2

Teste di serie

 Ricardo Cano /  Belus Prajoux (primo turno)
 Alejandro Gattiker /  Carlos Gattiker (quarti di finale)

 Eduardo Bengoechea /  Roberto Carruthers (quarti di finale)
 Guillermo Aubone /  Alejandro Ganzábal (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

ATP Buenos Aires 1982